Maria Ribeiro ist der Name oder sind Namensbestandteile folgender Personen:

* Maria de Fátima Ribeiro Prazeres (* 1961), portugiesische Sängerin Maria de Fátima (Sängerin, 1956)
 Maria do Amaral Ribeiro (* 1975), brasilianische Schauspielerin, siehe Maria Ribeiro (Schauspielerin)
 Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro (* 1956), portugiesische Juristin und Richterin am Gericht der Europäischen Union
 Maria Luiza Ribeiro Viotti (* 1954), brasilianische Diplomatin